

Geografia
 Località in Bulgaria
 Bistrița – località dell'area metropolitana di Sofia
 Bistrița – località del Distretto Blagoevgrad, Bulgaria
 Località in Romania
 Bistrița – città della Transilvania, Romania, capitale del Distretto Bistrița-Năsăud
 Bistrița (Mehedinți) – località del Distretto di Mehedinți
 Bistrița (Neamț) – località del Distretto di Neamț
 Bistrița (Vâlcea) – località del Distretto di Vâlcea
 Bistrița Bârgăului – località del Distretto di Bistrița-Năsăud, reședința Bistrița Bârgăului
 Bistrița Bârgăului Fabrici – località del Distretto di Bistrița-Năsăud 
 Bistrița Nouă – località del Distretto Olt, Oltenia, Romania
 Fiumi in Romania
 Bistrița (fiume affluente del Siret) – affluente al Siret anche detto Bistrița Aurie
 Bistrița (fiume affluente del Olt) – affluente al Olt, anche detto Bistrița Vâlceană
 Bistrița (fiume affluente del Jiu) – affluente al bacino Jiu, anche detto Bistrița Gorjană
 Bistrița (fiume affluente del Someș) – affluente al Someș, anche detto Bistrița Ardeleană

 Monasteri in Romania
 Bistrița, monastero in Moldova, Romania
 Bistrița, monastero in Țara Românească, Romania
 Monti in Romania
 Munții Bistriței – monti dei Carpazi Orientali, Romania
 Munții Bistrița Bârgăului – monti dei Carpazi Orientali, Romania
 Località con nomi similari
 Banská Bystrica – città della Slovacchia
 Bistrica ob Sotli – comune della Slovenia

Derivazioni 
 Canale Bâstroe – in Ucraina verso il Danubio e Mar Nero

Sport 
 Gloria Bistrița – football club romeno di Bistrița.

Pagine correlate
 Bistra